Canedo steht für:

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Canedo (Ribeira de Pena), Gemeinde im Concelho de Ribeira de Pena
 Canedo (Santa Maria da Feira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Canedo de Basto

Orte in der Schweiz:
 Canedo TI, eine Ortschaft in der Gemeinde Medeglia, Kanton Tessin

Personen:
 Caio Canedo (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Enrique Díez-Canedo (1879–1944), spanischer Schriftsteller
 Mario Canedo (* 1990), österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher